Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Oliver Marach che hanno battuto in finale Ilia Kushev e Luben Pampoulov 7-64, 68-7, 6-2.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti /  Igor Gaudi (quarti di finale)

 Aleksander Slovic /  Dušan Vemić (primo turno)
 Christopher Kas /  Oliver Marach (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2002